Рачинський:

 Рачинський Александер (1822—1889) — польський художник-портретист.
 Рачинський Андрій Андрійович (1724—1794) — український композитор, диригент.
 Рачинський Гаврило Андрійович (1777—1843) — український скрипаль-віртуоз, гітарист і композитор.
 Рачинський Іван Іванович (1861—1921) — український композитор, музичний критик, поет.
 Климентій Рачинський — адвокат, посол Райхсрату Австро-Угорщини, член Руської Ради, ополячений шляхтич гербу Наленч.
 Рачинський Микола Миколайович (1942—1989) — актор театру і кіно, заслужений артист УРСР.
 Рачинський Олександр Григорович (1979—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рачинський Сергій Олександрович (1833—1902) — російський вчений, педагог, просвітитель, професор Московського університету, ботанік і математик. Член-кореспондент Імператорської Санкт-Петербурзької Академії Наук. Надвірний радник.
 Рачинський Яків Андрійович (1980) — російський хокеїст.

 Рачинський хребет — гірський хребет у Грузії та Південній Осетії.
 Рачинський район — район в Грузії.